Detta är en lista över de 319 kommunerna i departementet Lot-et-Garonne i Frankrike.

Lot-et
Kommuner Lot-et